Вячеслав Клочков:
 Клочков, Вячеслав Иванович — полный кавалер ордена Трудовой Славы
 Клочков, Вячеслав Юрьевич (род. 1967) — советский и российский футболист.